Masius er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Andreas Masius (1514–1573) - tysk romerskkatolsk humanist og syrolog
 Hector Gottfried Masius (1653–1709) - tysk-dansk evangelisk-luthersk teolog
 Hermann Masius (1818–1893) - tysk pædagog

Efternavne